Mein Herz ist eine Jazzband steht für:

 Mein Herz ist eine Jazzband (Lied), Lied von Willy Engel-Berger (1926)
 Mein Herz ist eine Jazzband (Film), deutscher Stummfilm von Friedrich Zelnik (1928)